San Jose de Feliciano kan syfta på följande platser:

Argentina 

 San José de Feliciano, kommunhuvudort, Entre Ríos, 
 Departamento de Feliciano, kommun, Entre Ríos, 

Robotskapade Argentinaförgreningar